Sonche bezeichnet:

 Distrikt Sonche, Distrikt in der Provinz Chachapoyas, Region Amazonas (Peru)
 Sonche (Chachapoyas), Ort in der Provinz Chachapoyas, Region Amazonas (Peru)
 Río Sonche, rechter Nebenfluss des Río Utcubamba in Nord-Peru